Bertran de Born (persoon), 12e-eeuws Occitaans edelman en troubadour
 Bertran de Born (Gade), ouverture van Niels Gade